Castellazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Castellazzi (1904–1968), italienischer Fußballspieler
 Luca Castellazzi (* 1975), italienischer Fußballspieler